

Содержание 
Сура названа последним словом первого аята и призывает обращаться за защитой к Богу и не поддаваться искушению сатаны, людей и джиннов. В суре так же говорится о том, что отличительной чертой сатаны является бегство (сокрытие) при упоминании Имени Бога.

Примечания